Dekoa kan syfta på följande platser:

Centralafrikanska republiken 

 Dekoa (ort i Centralafrikanska republiken), 
 Dékoa, subprefektur, Préfecture de la Kémo, 

Robotskapade Centralafrikanska republikenförgreningar